Andres Ambühl (* 14. září 1983 v Davosu) je švýcarský hokejový útočník.

Hráčská kariéra 
S hokejem začínal v rodném městě Davos, za klub HC Davos debutoval ve švýcarské nejvyšší lize v sezóně 2000/01, odehrál tři zápasy a nasbíral jednu asistenci. V klubu setrval 9 sezón ve kterých odehrál 358 zápasů v nichž nasbíral 172 bodů, s týmem získal 4 tituly mistra švýcarské ligy. V sezóně 2006/07 a 2008/09 nasbíral nejvíce trestných minut v týmu. 27. května 2009 podepsal smlouvu s týmem New York Rangers ale celou sezónu 2009/10 hrával na farmé Rangers v lize AHL za tým Hartford Wolf Pack. 17. dubna 2010 se vrátil do Švýcarska, podepsal smlouvu s týmem ZSC Lions, za tři sezony nasbíral 105 bodů v 175 zápasech. Po sezoně 2012/13 se vrátil do svého rodného klubu HC Davos. Od sezony 2014/15 působí v klubu jako kapitán mužstva.

Ocenění a úspěchy 
 2008 MS - Top tří nejlepších hráčů v týmu
 2009 NLA - Media Swiss All-Star Tým
 2009 SP - All-Star Tým
 2009 SP - Nejproduktivnější hráč
 2010 MS - Top tří nejlepších hráčů v týmu
 2014 NLA - Nejpopulárnější hráč
 2015 NLA - Nejpopulárnější hráč
 2015 NLA - Nejužitečnější hráč
 2015 MS - Top tří nejlepších hráčů v týmu
 2016 NLA - Media Swiss All-Star Tým
 2016 NLA - Nejpopulárnější hráč
 2017 NLA - Nejpopulárnější hráč
 2017 MS - Top tří nejlepších hráčů v týmu
 2018 NLA - Media Swiss All-Star Tým

Zajímavosti 
Ve finále Spenglerova poháru v roce 2006 vstřelil vítězný gól proti výběru Kanady.

Klubová statistika 

|-
| 2000/2001
| HC Davos
| NLA
| 3
| 0
| 1
| 1
| 0
| —
| —
| —
| —
| —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2001/2002
| HC Davos
| NLA
| 38
| 5
| 3
| 8
| 26
| 6
| 1
| 0
| 1
| 4
|-
| 2002/2003
| HC Davos
| NLA
| 40
| 6
| 11
| 17
| 18
| 17
| 0
| 2
| 2
| 10
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2003/2004
| HC Davos
| NLA
| 47
| 6
| 16
| 22
| 40
| 6
| 0
| 1
| 1
| 2
|-
| 2004/2005
| HC Davos
| NLA
| 43
| 7
| 11
| 18
| 67
| 15
| 3
| 2
| 5
| 12
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2005/2006
| HC Davos
| NLA
| 44
| 7
| 14
| 21
| 50
| 15
| 4
| 1
| 5
| 12
|-
| 2006/2007
| HC Davos
| NLA
| 44
| 5
| 13
| 18
| 88
| 19
| 2
| 2
| 4
| 20
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2007/2008
| HC Davos
| NLA
| 49
| 11
| 15
| 26
| 46
| 13
| 5
| 3
| 8
| 8
|-
| 2008/2009
| HC Davos
| NLA
| 50
| 17
| 24
| 41
| 98
| 21
| 4
| 3
| 7
| 26
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2009/2010
| Hartford Wolf Pack
| AHL
| 64
| 8
| 6
| 14
| 37
| —
| —
| —
| —
| —
|-
| 2010/2011
| ZSC Lions
| NLA
| 50
| 11
| 16
| 27
| 48
| 5
| 2
| 1
| 3
| 4
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2011/2012
| ZSC Lions
| NLA
| 48
| 14
| 17
| 31
| 60
| 15
| 5
| 9
| 14
| 6
|-
| 2012/2013
| ZSC Lions
| NLA
| 45
| 19
| 8
| 27
| 26
| 12
| 3
| 0
| 3
| 2
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2013/2014
| HC Davos
| NLA
| 49
| 8
| 20
| 28
| 44
| 4
| 1
| 1
| 2
| 0
|-
| 2014/2015
| HC Davos
| NLA
| 49
| 13
| 16
| 29
| 28
| 15
| 2
| 6
| 8
| 10
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2015/2016
| HC Davos
| NLA
| 50
| 14
| 27
| 41
| 30
| 9
| 6
| 2
| 8
| 10
|-
| 2016/2017
| HC Davos
| NLA
| 48
| 12
| 29
| 41
| 53
| 10
| 6
| 1
| 7
| 4
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2017/2018
| HC Davos
| NL
|50
|12
|22
|34
|47
|3
|0
|0
|0
|2
|-
| 2018/2019
| HC Davos
| NL
|50
|12
|16
|28
|57
|—
|—
|—
|—
|—
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2019/2020||HC Davos||NL||46||11||23||34||30||—||—||—||—||—
|-
| 2020/2021||HC Davos||NL||45||14 ||30 ||44 ||26 ||3||1 ||0 ||1 ||2
|-
| 2021/2022||HC Davos||NL||49 ||13 ||18 ||31 ||68 ||11||4 ||4 ||8 ||12
|-
| 2022/2023||HC Davos||NL|| || || || || || || || || ||
|- bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Celkem v NLA/NL
!937!!217!!351!!568!!948!!209!!51!!46!!97!!186
|- bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Celkem v AHL
! 64
! 8
! 6
! 14
! 37
! —
! —
! —
! —
! —
|}

Reprezentace 

|-
| 2001
| Švýcarsko 18
| MS-18
|7
|1
|2
|3
|2
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2002
| Švýcarsko 20
| MSJ
|7
|1
|3
|4
|16
|-
| 2003
| Švýcarsko 20
| MSJ
|6
|0
|6
|6
|6
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2004
| Švýcarsko
| MS
|7
|1
|1
|2
|6
|-
| 2005
| Švýcarsko
| MS
|6
|0
|0
|0
|2
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2006
| Švýcarsko
| OH
|1
|0
|0
|0
|0
|-
| 2006
| Švýcarsko
| MS
|6
|1
|1
|2
|8
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2007
| Švýcarsko
| MS
|7
|0
|0
|0
|12
|-
| 2008
| Švýcarsko
| MS
|7
|2
|3
|5
|2
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2009
| Švýcarsko
| MS
|6
|2
|1
|3
|6
|-
| 2010
| Švýcarsko
| OH
|5
|0
|0
|0
|0
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2010
| Švýcarsko
| MS
|7
|4
|2
|6
|4
|-
| 2011
| Švýcarsko
| MS
|6
|1
|1
|2
|4
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2012
| Švýcarsko
| MS
|7
|1
|0
|1
|0
|-
| 2013
| Švýcarsko
| MS
|10
|2
|4
|6
|16
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2014
| Švýcarsko
| OH
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
|-
| 2014
| Švýcarsko
| MS
| 7
| 1
| 3
| 4
| 4
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2015
| Švýcarsko
| MS
| 8
| 1
| 1
| 2
| 0
|-
| 2016
| Švýcarsko
| MS
| 7
| 0
| 4
| 4
| 6
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2017
| Švýcarsko
| MS
| 8
| 3
| 2
| 5
| 14
|-
| 2018
| Švýcarsko
| OH
| 4
| 0
| 5
| 5
| 2
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2019
| Švýcarsko
| MS
| 8
| 2
| 4
| 6
| 2
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2021
| Švýcarsko
| MS
| 8
| 0
| 5
| 5
| 0
|-
| 2022
| Švýcarsko
| OH
| 5
| 2
| 0
| 2
| 2
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2022
| Švýcarsko
| MS
|
|
|
|
|
|-bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Juniorská kariéra celkově
! 20!!2!!11!!13!!24
|-bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Seniorská kariéra celkově na MS (17x)
! 119!!22!!31!!53!!86
|-bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Seniorská kariéra celkově na OH (5x)
! 19!!2!!5!!7!!4
|}

 Poznámka: Dne 21.5.2022 v utkání proti Kanadě odehrál svůj 120 zápas na mistrovství světa. Stal se tak hráčem s historicky nejvíce starty na světových šampionátech. 2. místo Udo Kiessling - 119 zápasů, 3. místo Jiří Holík - 109 zápasů

Reference

Externí odkazy 
 
 
 
 
 

Narození 14. září
Narození v roce 1983
Narození v Davosu
Žijící lidé
Aktivní lední hokejisté
Švýcarští lední hokejisté
Švýcarští hokejoví útočníci
Hráči Hartford Wolf Pack
Hokejisté Nationalligy A
Hokejisté ZSC Lions
Muži